Александр Николаевич Голубев:
 Голубев, Александр Николаевич (1909—1998) — советский архитектор.
 Голубев, Александр Николаевич (1960—2006) — российский поэт.